„Natsushio” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Natsushio” – niszczyciel typu Kagerō z okresu II wojny światowej
 „Natsushio” (SS-523) – okręt podwodny typu Natsushio z lat 60. XX wieku
 „Natsushio” (SS-584) – okręt podwodny typu Harushio z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów